Duga, optički i meteorološki fenomen.
 Duga (časopis), jugoslavenski i srpski dvotjedni časopis
 Duga (roman), književno djelo D. H. Lawrenca iz 1915.
 Duga (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić, Crna Gora
 Duga (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica, Crna Gora
 Duga (otok), otok kod Hvara